Lacerta goliath  (syn. Gallotia goliath) – wymarły gatunek dużej jaszczurki opisanej na podstawie skamieniałości  odnalezionych w dwóch stanowiskach na Teneryfie i Gomerze w archipelagu Wysp Kanaryjskich. Przez niektórych autorów Lacerta goliath uznawana jest za przedstawiciela rodzaju  Gallotia, a pełna nazwa gatunkowa brzmi:  Gallotia goliath.

Lacerta goliath prawdopodobnie była dwukrotnie większa od największej jaszczurki z rodzaju Lacerta – jaszczurki perłowej i osiągała od 1 do 1,5 metra długości.
Gatunek ten żył na wyspach w okresie Plejstocenu i Holocenu. Jest  bardzo prawdopodobne, że przyczyną wymarcia Lacerta goliath było pojawienie się pierwszych ludzi na wyspach tj. Guanczów oraz drapieżników sprowadzonych przez nich.

W jaskini na Teneryfie odnaleziono zmumifikowane szczątki tego gatunki jaszczurki, co umożliwiło dokładne poznanie morfologii, anatomii. Ponadto analiza DNA umożliwiła zbadanie pokrewieństwa Lacerta goliath z innymi gatunkami tego rodzaju żyjącymi do dziś na Wyspach Kanaryjskich, przede wszystkim z  Gallotia simonyi simonyi.

Bibliografia 
 Castillo C, Rando JC, Zamora JF. Discovery of mummified extinct giant lizard (Gallotia goliath, Lacertidae) in Tenerife, Canary Islands. Bonn. zool. Beitr. 1994; 45(2): 129-136.
 Maca-Meyer N, Carranza S, Rando JC, Arnold EN, Cabrera VM. Status and relationships of the extinct giant Canary Island lizard Gallotia goliath (Reptilia: Lacertidae), assessed using ancient mtDNA from its mummified remains. Biol J Linn Soc. 2003; 80(4): 659-670.
 Martín A, Rando JC. On the scientific name of the extant Giant Lizard of LaGomera (Canary Islands): Gallotia gomerana Hutterer, 1985 vs. G. bravoana Hutterer, 1985 (Reptilia: Lacertidae). Vieraea. 2006; 34: 65-70.

Jaszczurkowate
Wymarłe jaszczurki
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1982 roku